Анна Васильевна Игнатьева — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1923 году в селе Янтиково. Член КПСС.

Окончила Чувашский государственный педагогический институт, Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. Работала учителем истории Цивильской средней школы, заместителем директора Ядринского педучилища, директором Цивильской средней школы (1946—1957), вторым сек­ретарём Цивильского РК КПСС, заместитель секретаря парткома Ядринского производственно-колхозного уп­равления, председателем исполкома райсо­вета депутатов трудящихся (1957—1965), пер­вым секретарем Ядринского РК КПСС (1965-1983).

С 1983 года первый заместитель председателя, член Президиума республиканского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Избиралась делегатом XXIII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета ЧАССР 8—10 созывов.

Награждена тремя орденами Трудового Крас­ного Знамени, Дружбы народов, медалями. 

В 1996 году присвоено звание «Почётный гражданин города Ядрина».

Умерла в Янтикове в 2005 году.

Ссылки 
 Игнатьева

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС